Браунсдејл има више значења:
 Браунсдејл (Флорида)
 Браунсдејл (Минесота)